Fornasotto ima više značenja:
 Fornasotto, Cremona
 Fornasotto, Mantua